Knadlarn ist der Ortsname von

 Knadlarn (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Knadlarn (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern